Христа́кис () — греческая фамилия и имя.

Фамилия 
Христакис, Александрос
Христакис, Кириллос
Христакис, Николас
 Христакис-Зографос, Георгиос

Имя 
 Хараламбидис, Христакис